Michałowski, Michalowski, Michalowsky (f. Michałowska):
 Kazimierz Józef Marian Michalowski
 Piotr Michałowski
 Sébastien Michalowski